Fontenova puede referirse a:

 A Fontenova (La Coruña), lugar de la parroquia de Laraxe, en el municipio de Cabanas;
 Fontenova (Cambre), lugar de la parroquia de Pravio, en el municipio de Cambre;
 Fontenova (La Coruña), lugar de la parroquia de Viñas, en el municipio de La Coruña;
 Fontenova (Fene), lugar de la parroquia de Magalofes, en el municipio de Fene;
 A Fontenova (Lugo), lugar de la parroquia de Benade, en el municipio de Lugo;
 A Fontenova (Pontevedra), lugar de la parroquia de Almofrei, en el municipio de Cerdedo-Cotobade.